Jamek steht für:

 Hermann Jamek († 2009), österreichischer Regisseur und Kameramann
 Václav Jamek (* 1949), tschechischer Schriftsteller
 Josef Jamek (1919–2011) und sein Weingut Jamek